En musique, italien qui veut dire moyen et qui s'emploie dans les expressions suivantes : mezza voce, à demi-voix ; mezzo forte, modérément, en tenant le milieu entre le forte et le piano ; mezzo-soprano, voix plus aiguë que le contralto et plus grave que le soprano.
 Mezzo est une chaîne de télévision thématique française consacrée à la musique.
 Mezzo Live HD est une chaîne de télévision thématique française consacrée aux concerts.
 Mezzo est un auteur de bande dessinée.
 Da Mezzo est une famille patricienne vénitienne.